Александр Красилов:
 Красилов, Александр Викторович (1910—2003) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, создатель первого в мире действующего транзистора.
 Красилов, Александр Семёнович (1902—1942) — Герой Советского Союза.